Kangal peut désigner :
 Kangal, une ville et un district de la province de Sivas en Turquie.
 le kangal (ou berger d'Anatolie), une race de chien Turc.